Scharf ou Schärf est un nom de famille de langue allemande, porté par :

 Adolf Schärf (1890 - 1965), homme d'état autrichien
 Jonas Scharf, dessinateur allemand de bande dessinée
 Kenny Scharf (*1958), artiste américain 
 Kurt Scharf  (1902 - 1990), évêque allemand 
 Walter Scharf (1910 - 2003), artiste américain

Homonymie de patronyme
Patronyme juif